Peter Faber (theoloog), Frans jezuïet en theoloog, in het Frans Pierre Favre genoemd
Pierre Favre (jazzdrummer), Zwitsers jazzdrummer